Die All England 1936 fanden vom 2. bis zum 7. März 1936 in London statt. In dieser 33. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats gab es in beiden Einzeldisziplinen neue Titelträger. Sowohl Ralph C. F. Nichols bei den Herren als auch Thelma Kingsbury bei den Damen konnten die Titelträger des Vorjahres, Raymond M. White und Betty Uber, in drei Sätzen im Finale entthronen. Raymond M. White hatte zuvor im Halbfinale den malaysischen Kapitän der Cambridge University, Ong Hock Sim, im Halbfinale mit 15:7 und 15:12 bezwungen.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19360324.2.13
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19360306.2.101

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1936
1936
Sportveranstaltung in der City of Westminster